Unter Reformierung oder reforming versteht man in der chemischen Technik folgende Prozesse: 

 Dampfreformierung, die Umwandlung eines Kohlenwasserstoffs unter Zugabe von Luft und/oder Wasserdampf zu einem Gasgemisch 
 Katalytisches Reforming, ein Raffinerieprozess zur Erhöhung der Oktanzahl von Naphtha